Oborishte kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Oborishte (ort i Bulgarien), Pazardzjik, Obsjtina Panagjurisjte, 
 Oborisjte (monument), Pazardzjik, 
 rajon Oborisjte, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar